Лонгфорд — железнодорожная станция, открытая 8 ноября 1855 года и обеспечивающая транспортной связью одноимённый город в графстве Лонгфорд, Республика Ирландия.

Достопримечательности 
 — дорога железного века через болото, мощённая дубовым горбылём, в районе деревни Кенах. Собор Святого Мэла. Дольмены.

Примечания

Ссылки 
 Longford — галерея фотографий станции на EireTrains

Станции Iarnród Éireann в графстве Лонгфорд
Железнодорожные станции в графстве Лонгфорд
Железнодорожные станции, открытые в 1855 году